San Juan-provinsen kan henvise til:
 San Juan (provins i Argentina)
 San Juan (provins i Dominikanske Republik)

Se også 
 San Juan